Mistrzostwa Azji w zapasach w 2019 roku zostały rozegrane w hali Xi’an Electronic Science and Technology University Gymnasium w Xi’an w dniach 23 kwietnia – 28 kwietnia.

Tabela medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw Azji 
 Oficjalne wyniki PDF

Mistrzostwa Azji w zapasach
2019 w zapasach
2019 w Chinach
Xi’an
Zapasy w Chinach
2019 w Azji